Barrios Unidos – comune del Panama
 Barrios Unidos – località della Colombia